Gerde – miejscowość we Francji
 Gerde – miejscowość na Węgrzech